Les patronymes Froment et de Froment sont portés par des familles distinctes.

Famille Froment (Saône-et-Loire) 

Famille noble éteinte.

Famille de Froment (Languedoc) 

Famille noble éteinte.

Famille de Froment (Dauphiné) 

Famille noble éteinte.

Famille de Froment (Marche)

Famille de Froment de Fromentès de Castille (Gard) 

Famille noble éteinte.

Bibliographie 
 Albert Révérend, , tome 3, pages 100 à 105, articles Froment et Froment (de)
 Gustave Chaix d'Est-Ange, , tome 19, pages 309 à 317